Andreas Thomsson – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese
 Tanja Thomsson – politica finlandese